ZEO steht für:
 Zamenhof-Esperanto-Objekt, registrierte öffentliche Objekte zur Erinnerung an Ludwik Lejzer Zamenhof bzw. seine Sprache Esperanto

Zeo steht für:
 Zeo, französische Animationsserie
 Abkürzung für Mineralien aus der Zeolithgruppe

Zéo steht für:
 Zéo, Ort in der Region Guémon, Distrikt Montagnes (Elfenbeinküste), Elfenbeinküste

Abkürzung